Sargon kan syfta på:

Sargon av Akkad (–2279 f.Kr.), en kung över det mesopotamska Akkad 2334–2279 f.Kr.
Sargon I (–1881 f.Kr.), en assyrisk kung 1920–1881 f.Kr.
Sargon II (–705 f.Kr.), en härskare i Assyrien 721-705 f.Kr.
Sargon (djur) – ett släkte av skalbaggar